Тральщики типа «Буша́р» () — серия аргентинских тральщиков периода Второй мировой войны. Всего в 1935—1939 годах были построены 9 кораблей этого типа.

История строительства 

Тральщики типа «Бушар» — первые относительно крупные корабли, построенные в Аргентине. Сменили в этом качестве тральщики типа «Батэрст» немецкой постройки, закупленные Аргентиной после Первой мировой войны. Были созданы на основе немецких тральщиков типа , отличаясь от них прежде всего дизельной, вместо паромашинной, энергетической установкой. Артиллерия — английская, 102-мм/50 Bethlehem-Vickers. Аналогичные орудия устанавливались на аргентинских эскадренных миноносцах типов «Ла-Плата» и «Катама́рка». Корабли серии отличались плохой остойчивостью. Заложены в 1935—1937-х гг., введены в строй в 1936—1939-х гг.

Служба 

Корабли получили имена аргентинских военных и политических деятелей — Иполито Бушара, Франциско Драммонда, Сезара Фурнье, Гильермо Гранвилла, Энрике Паркера, Луиса Пи, Карлоса Робинсона, Бенджамина Сивера и Педро Спиру. Тральщики, сведённые в дивизионы, базировались на Пуэрто-Бельграно. В 50-х прошли модернизацию.

В боевых действиях представители типа не участвовали, но 22 сентября 1949 года погиб тральщик , налетев на необозначенную на картах подводную скалу в Магеллановом проливе. К поискам обломков M-5 приступили корабли ВМС Аргентины; несмотря на натянутые отношения между двумя странами, корабли и суда Чили также участвовали в операции. Все члены экипажа «Фурнье» (72 человека) погибли.

В 1960-х тральщики типа «Бушар» были сняты с вооружения Аргентины и частью были проданы Парагваю, а частью — пущены на слом. Корабли проданные Парагваю и получившие названия «Нанава», «Теньенте Фаринья» и «Капитан Меса», до сих пор в составе ВМС Парагвая.

Список кораблей типа

См. также 
 Golondrina (яхта)

Примечания

Литература

Ссылки 
 El «Fournier» Noche fosca in Rio Negro Online 

Тральщики Аргентины
Тральщики по проектам